TSX est le nom d'un véhicule :
 L'Acura TSX est une berline de la marque Acura, apparue en 2003.

TSX est le sigle correspondant à :
 Toronto Stock Exchange, principale place financière du Canada.